A ilha das Cabras é uma ilha fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas. Faz parte de um arquipélago com nove outras ilhas localizadas na mesma laguna. Detém esse nome em virtude da criação de cabras na ilha por um fazendeiro, criação interrompida em virtude da poluição na região.

Ligações externas 
Passeio na Lagoa de Mundaú – Overmundo

Cabras